Le championnat du Groenland de football 1991, organisé sous l'égide de la fédération du Groenland de football, a vu la victoire du club de K-33.

Premier tour 

 Clubs qualifiés pour le second tour :
 Nagtoralik, IL, IL II, B-67, Aqigssiak, I-69, CIF-70, Disko-76, T-41, UB-68, Kugsak, A-51, SAK, SAK II, S-68, K33, Siuteroq, Arsaq 50, N-85

 Clubs éliminés dès le premier tour :
 Eqaluk 56, E-66, Pameq, GSS, B-67 II, Kagssagssuk, ATA, TM-62, Ippernak-53, N-48, G-44, Malamuk, Ukaleq, Qimmeq, TAS, UB-83, Arfeq-85, KT-85, NBK-88

Deuxième tour

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Phase finale

Groupe A

Groupe B

Matches de classement 

 Cinquième place :
 SAK 2-1 I-69

 Demi-finales :
 Aqigssiak 4-1 T-41
 K-33 3-0 B-67

 Troisième place :
 T-41 3-0 B-67

 Finale :
 Aqigssiak 1-2 K-33

Lien externe 

  Sport Soccer Statistics Foundation

Championnat du Groenland de football
Groenland